Signalberg bezeichnet

in China
 Signalberg, volkstümliche Bezeichnung für den Diedrichsberg, Hügel mit Diederichsstein in der Stadt Qingdao, Provinz Shandong

in Deutschland
 Bastorfer Signalberg, Berg in der Kühlung, Mecklenburg-Vorpommern
 Signalberg (Damme), Berg in den Dammer Bergen, Niedersachsen
 Signalberg (Oberpfälzer Wald), Berg im Oberpfälzer Wald, Bayern

in Russland
 Signalberg (Willkischker Höhe), Berg in der Willkischker Höhe bei Neman (Ragnit), Oblast Kaliningrad

in Spanien
 Montseny (von lat.: Monte Signum – „Signalberg“), Gebirgszug in Katalonien

in Südafrika
 Signalberg (Kapstadt), Berg bei Kapstadt

in Namibia
 mehrere Berge, unter anderem im Südteil des Landes